Преобразование Конторовича — Лебедева — интегральное преобразование, задаваемое для функции  формулой:

где  — функция Макдональда.  Обратное преобразование имеет вид:

Впервые данное преобразование было рассмотрено М. И. Конторовичем и Н. Н. Лебедевым в 1938 году.

Другие определения 
Иногда преобразование Конторовича — Лебедева определяют в более симметричной форме:

Ещё одним вариантом определения является:

Условия обратимости 
Пусть функция  является непрерывной вместе со своей производной, удовлетворяющая условиями  , тогда она может быть получена из своего образа   посредством обратного преобразования:

Более общая формула обращения может быть получена, если  имеет ограниченное изменение в точке  и

тогда:
,

в частности если, кроме того,  для любого  выполнено:
,
то

Теорема Парсеваля 
Для преобразования Конторовича — Лебедева справедлив аналог теоремы Парсеваля:

Пусть  — вещественная функция, удовлетворяющая условиям:

 

 

тогда

Справедлива и более общая теорема:

Пусть  — две вещественные функции, удовлетворяющая условиям:

 

 

тогда

Таблица преобразований

Конечное преобразование Конторовича — Лебедева 
Конечное преобразование Конторовича — Лебедева имеет вид:

где  — функция Инфельда.

Литература 
Математическая энциклопедия Ред. коллегия: И. М. Виноградов (глав ред) [и др.] М., «Советская Энциклопедия», 1977—1985 гг.
 
 Бейтмен Г., Эрдейи А. Таблицы интегральных преобразований. Том 2: преобразования Бесселя, интегралы от специальных функций. — M, Наука, 1970

Интегральные преобразования